

Patronyme 

 Antoine-Élisée Cherbuliez (1797-1869), théoricien suisse du libéralisme économique ;
 Joël Cherbuliez (1806-1870) écrivain, historien, journaliste, traducteur, éditeur et libraire suisse ;
 Victor Cherbuliez (1829-1899), romancier, dramaturge, essayiste et critique littéraire franco-suisse ;
 Ernest Cherbuliez (1860-1899), son fils, médecin français ;
  (1888-1964), musicologue suisse ;
  (1891-1985), chimiste suisse.